Il singolare del torneo di tennis Newcastle Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fabrice Santoro che ha battuto in finale Sébastien Grosjean 2-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Arnaud Boetsch (quarti di finale)
 Fabrice Santoro (Campione)
 Rodolphe Gilbert (semifinali)
 Sébastien Grosjean (finale)

 Arnaud Clément (quarti di finale)
 Christophe Van Garsse (primo turno)
 Allen Belobrajdic (quarti di finale)
 Jean-Baptiste Perlant (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1997